Tracht (Substantivierung zum Verb ‚tragen‘) steht für:

 Tracht (Kleidung), die für eine bestimmte Volks-, soziale oder Berufsgruppe typische Kleidung
 das zeitweilige Aussehen eines Tieres, zum Beispiel Warn-, Tarn-, Balztracht, siehe Zoosemiotik
 Gottestracht, regional für eine Prozession, bei der das Allerheiligste (der Leib Christi) mitgeführt wird
 Tracht (Imkerei), die in den Bienenstock eingetragene Nahrung
 Kristalltracht (Geologie), das Aussehen eines Kristalls
 die Stellung einer Fruchtart in der Fruchtfolge
 tragender Teil des Reitsattels
 regional für ein Tragjoch

Tracht heißen folgende geographischen Objekte:
 ein Weiler in der Gemeinde Rüschlikon im Schweizer Kanton Zürich
 ein Weiler in der Gemeinde Därligen im Schweizer Kanton Bern
 Strachotín, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Trachte